Tehuana peut désigner :
 Une Tehuana, habitante de la région de l'isthme de Tehuantepec au Mexique, au vêtement traditionnel célèbre (voir l'article en espagnol).
 Tehuana, un genre de crabes de la famille des Pseudothelphusidae (voir l'article en anglais).